Die Präsidentschaftswahl in Montenegro 2018 fand am 15. April 2018 statt. Von den sieben Kandidaten – darunter mit Draginja Vuksanović erstmals in der Geschichte Montenegros eine Frau – galt Milo Đukanović, der bereits 1998–2002 Staatspräsident und bis 2016 Ministerpräsident Montenegros war, als Favorit. Der seit 2002 regierende Staatspräsident Filip Vujanović trat wegen der Amtszeitbegrenzung auf zwei Wahlperioden (gerechnet seit der Unabhängigkeit Montenegros im Jahr 2006) nicht mehr an.

Ergebnis 

Im ersten Wahlgang erreichte Đukanović 53,90 % der abgegebenen Stimmen und damit die absolute Mehrheit, so dass kein zweiter Wahlgang notwendig war. Sein größter Herausforderer Mladen Bojanić erhielt 33,40 %. Die Wahlbeteiligung betrug 63,92 %.

Gesamtergebnis

Ergebnis nach Gemeinden

Weblinks 
 Wahlergebnisse auf izbori.me (montenegrinisch)

Einzelnachweise 

2018
Montenegro